Carlos Rivera puede referirse a:

Carlos Rivera Aceves, político mexicano;
Carlos Rivera (cantante), cantante mexicano;
Carlos Rivera (futbolista), futbolista panameño;
Carlos Rivera (taekwondo), practicante de taekwondo puertorriqueño.